Харків'янка — мешканка українського міста Харків
 «Харків'янка» — одна з назв української жіночої футбольної команди — багаторазого чемпіону України та володаря Кубку України
 «Харків'янка» — українська кондитерська фабрика
 «Харків'янка» () — снігохід, створений 1959 року на базі важкого артилерійського тягача АТ-Т
 «Харків'янка» — вальцьовий млин
 «Харків'янка» — пральна машина
 «Харків'янка» — база відпочинку в с. Міжводне Чорноморського району АР Крим

Див. також 
 «Харків'янка ІІІ тисячоріччя» — регіональний конкурс краси
 Харків'янин
 Харківка

Джерела